Dunganská revoluce může být:
 Dunganská revoluce (1862–1877) – povstání části muslimských Chuejů v říši Čching
 Dunganská revoluce (1895–1896) – povstání části muslimských Chuejů v říši Čching